Nabis van Sparta, voor de Spartaanse koning;
Les Nabis, voor de kunststroming.
Nabis (geslacht), voor een groep wantsen uit de familie sikkelwantsen (Nabidae) .